Kanadska bendijska reprezentacija predstavlja državu Kanadu u športu bendiju.

Predstavnička vrsta se natječe na bendijskim SP-ima od 1991., iako se bendi igrao u Kanadi puno prije toga.

Bendi ima dugu tradiciju igranja u Kanadi, ali je uvijek bio u sjeni moćnijeg mlađeg brata hokeja na ledu.

Vidi još 

Kanadska ženska bendijska reprezentacija

Bendijske reprezentacije
Bendi